Die Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2012 fand vom 25. Oktober bis zum 3. November 2012 in Chiba in Japan statt. Folgend die Ergebnisse im Mixed.

Setzliste 
  Choi Sol-gyu/Chae Yoo-jung (Viertelfinale)
  Edi Subaktiar/Melati Daeva Oktavianti (Champion)
  Liu Yuchen/Chen Qingchen (Halbfinale)
  Wang Yilu/Huang Yaqiong (Halbfinale)
  Kim Jung-ho/Kim Ji-won (4. Runde)
  Kasper Antonsen/Line Kjærsfeldt (4. Runde)
  Jung Jae-wook/Shin Seung-chan (Viertelfinale)
  Tan Wee Gieen/Chow Mei Kuan (4. Runde)
  Mark Lamsfuß/Franziska Volkmann (2. Runde)
  Robin Tabeling/Myke Halkema (4. Runde)
  Tom Wolfenden/Holly Smith (2. Runde)
  Alfian Eko Prasetya/Shella Devi Aulia (Finale)
  Putra Eka Rhoma/Ni Ketut Mahadewi Istarani (Viertelfinale)
  Lee Chun Hei/Yuen Sin Ying (Viertelfinale)
  Alexandr Zinchenko/Olga Morozova (4. Runde)
  Jaromír Janáček/Lucie Černá (3. Runde)

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Finalrunde

Weblinks 
 Einzelwettbewerb

Juniorenweltmeisterschaft 2012 Mixed
Juniorenweltmeisterschaft 2012 Mixed
Sportveranstaltung in Chiba
Juniorenweltmeisterschaft 2012 Mixed
Weltmeisterschaft 2012